Жан I д’Арманьяк (1305—1373) — граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Родез (с 1319).
 Жан II д’Арманьяк (ок. 1333—1384) — граф д’Арманьяк, де Фезансак, де Родез и де Шароле, сын Жана I.
 Жан III д’Арманьяк (ок. 1359—1391) — граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Родез (с 1384), сын Жана II.
 Жан IV д’Арманьяк (1396—1450) — граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Роде (с 1418), сын Бернара VII.
 Жан V д’Арманьяк (1420—1473) — граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Роде (с 1450), сын Жана IV.
 Жан д’Арманьяк-Немур (ок. 1470—1500) — герцог де Немур, второй сын Жака д’Арманьяка (1433—1477).

См. также 
 Дом д’Арманьяк